Стадіони:
 «Ювілейний» — стадіон у Бучі Київської області
 «Ювілейний» — стадіон у Кіровському Донецької області
 «Ювілейний» — стадіон у Краснограді Харківської області
 «Ювілейний» — стадіон у Миколаєві Львівської області
 «Ювілейний» — стадіон у Сумах

Див. також 
 Ювілейний